Il singolare del torneo di tennis Mercedes Cup 2006, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore David Ferrer che ha battuto in finale José Acasuso 6–4, 3–6, 6–7(3), 7–5, 6–4.

Teste di serie

  Gastón Gaudio (secondo turno)
  Tomáš Berdych (semifinale)
  David Ferrer (campione)
  Olivier Rochus (ritirato)
  José Acasuso (finale)
  Kristof Vliegen (secondo turno)
  Florent Serra (secondo turno)
  Juan Ignacio Chela (secondo turno)

  Gilles Simon (secondo turno)
  Nicolás Almagro (secondo turno)
  Michail Južnyj (secondo turno)
  Maks Mirny (secondo turno)
  Luis Horna (quarti)
  Filippo Volandri (secondo turno)
  Björn Phau (secondo turno)
  Richard Gasquet (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Mercedes Cup 2006
ATP Tour 2006